Szełechowe – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie derażniańskim
 Szełechowe – wieś na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w rejonie anańjiwskim